Il doppio del Warsaw Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Jelena Kostanić Tošić e Henrieta Nagyová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Liezel Huber e Magdalena Maleeva hanno battuto in finale 3-6, 6-4, 6-2  Eléni Daniilídou e Francesca Schiavone.

Teste di serie

  Liezel Huber / Magdalena Maleeva (campionesse)
  Tina Križan / Katarina Srebotnik (quarti di finale)

  Kristie Boogert / Magüi Serna (semifinali)
  Caroline Dhenin / Rossana de los Ríos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2003